Shigu bezeichnet:

Shigu (石鼓区), Stadtbezirk von Hengyang in der chinesischen Provinz Hunan

Shigu (Changge) (石固镇), Großgemeinde der Stadt Changge in der chinesischen Provinz Henan
Shigu (Danjiangkou) (石鼓镇), Großgemeinde der Stadt Danjiangkou in der chinesischen Provinz Hubei
Shigu (Gaozhou) (石鼓镇), Großgemeinde der Stadt Gaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong
Shigu (Shifang) (师古镇), Großgemeinde der Stadt Shifang in der chinesischen Provinz Sichuan
Shigu (Weibin) (石鼓镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Weibin von Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi
Shigu (Xiangtan) (石鼓镇), Großgemeinde des Kreises Xiangtan in der chinesischen Provinz Hunan
Shigu (Yongchun) (石鼓镇), Großgemeinde des Kreises Yongchun in der chinesischen Provinz Fujian
Shigu (Yulong) (石鼓镇), Großgemeinde des Autonomen Kreises Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan

Shigu (Anyue) (石鼓乡), Gemeinde des Kreises Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
Shigu (Mao) (石鼓乡), Gemeinde des Kreises Mao in der chinesischen Provinz Sichuan
Shigu (Nanxi) (石鼓乡), Gemeinde des Stadtbezirks Nanxi von Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan
Shigu (Yuechi) (石鼓乡), Gemeinde des Kreises Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan

Shigu (Shiqian) (石固仡佬族侗族乡), Nationalitätengemeinde der Gelao und Dong im Kreis Shiqian der chinesischen Provinz Guizhou

Shigu (Shijie) (石鼓村), Dorf der Großgemeinde Shijie in der chinesischen Provinz Anhui

Shigu (Zhangpu) (石古农场), Staatsfarm im Kreis Zhangpu der Provinz Fujian

Shek Kwu Chau (石鼓洲 Shigu Zhou), Insel von Hongkong